Francisco Cassiani Gómez (Arboletes, 22 de abril de 1968) é um ex-futebolista colombiano.

Carreira 
Francisco Cassiani representou a Seleção Colombiana de Futebol na Copa América de 1995.

Ligações externas
 Perifl de Francisco Cassiani no site do National Football Teams

Nascidos em 1968
Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do América de Cali
Futebolistas do Atlético Nacional
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas da Corporación Deportes Quindío
Futebolistas do Club Atlético Rosario Central
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Wanderers
Futebolistas do Club Sport Alianza Atlético de Sullana
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1995
Naturais de Arboletes